La langosta de Tristán, (Jasus tristani), es una especie de Palinuridae endémica del archipiélago de Tristán de Acuña y Vema Seamount,  al noreste de Tristán. Es muy estrechamente relacionado con Jasus paulensis y estos dos pueden representar una sola especie. La langosta de roca de Tristán aparece en el escudo de Tristán de Acuña y la bandera de Tristán de Acuña. Hasta 1950, la langosta de Tristán solo se pescó para el consumo local, pero después de ese tiempo, empresas como la pesca al brumeo Corporación de Desarrollo de Islas del Atlántico Sur se han aprovechado de la población de langosta de roca. Su producción alcanzó su punto máximo en la década de 1970, con más de 800 Toneladas recogidos en algunos años, pero desde que la industria ha disminuido, con menos de 400 toneladas es capturado casi todos los años desde 1992.

Referencias 

Fauna endémica de las islas Tristán de Acuña
Palinuridae